El Torneig d'Estocolm 2015, oficialment conegut com a If Stockholm Open 2015, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 d'octubre de 2015 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

El tennista txec Tomáš Berdych va guanyar el segon títol de la temporada i el tercer a Estocolm (2012, 2014), revalidant el títol de l'any passat. El seu rival, l'estatunidenc Jack Sock no va poder aconseguir el doblet però es va endur el títol de dobles.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2015
ATP World Tour 2015